Му́ромский о́круг — административно-территориальная единица Нижегородского края, существовавшая в 1929—1930 годах. Административный центр — город Муром.

История 
Муромский округ был образован 15 июля 1929 года в составе Нижегородского края.

30 июля 1930 года Муромский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён, его районы отошли в прямое подчинение Нижегородского края.

Административное деление 
Округ был разделён на 9 районов:
 Ардатовский,
 Вачский,
 Вознесенский,
 Выксунский,
 Кулебакский,
 Ляховский,
 Муромский,
 Павловский,
 Фоминский.

Округа РСФСР
1920-е годы во Владимирской области
География Мурома
Административные единицы, образованные в 1929 году
Появились в 1929 году в России
Округа, упразднённые в 1930 году